Eboshi-dake (jap. , dt. „Eboshi-Gipfel“ wobei Eboshi ein japanischer Hut ist) ist der Name mehrerer Berge in Japan:
 Eboshi-dake (Akaishi-Gebirge), 2726 m
 Eboshi-dake (Amakusa, Kumamoto), 170 m
 Eboshi-dake (Amami-Ōshima), 364 m
 Eboshi-dake (Aomori), 720 m
 Eboshi-dake (Ashibetsu, Hokkaidō), 758 m
 Eboshi-dake (Bungo-Ōno, Ōita), 821 m
 Eboshi-dake (Echigo-Gebirge), 998 m
 Eboshi-dake (Edakute-jima), 322 m
 Eboshi-dake (Fujikawaguchiko, Yamanashi), 1257 m
 Eboshi-dake (Gunma), 1182 m
 Eboshi-dake (Hida-Gebirge), 2628 m
 Eboshi-dake (Hida-Hochland), 1625 m
 Eboshi-dake (Hokuto, Yamanashi), 2594 m
 Eboshi-dake (Ibusuki/Minamikyūshū, Kagoshima), 363 m
 Eboshi-dake (Iide-Bergland), 2018 m
 Eboshi-dake (Imari, Saga), 596 m
 Eboshi-dake (Isahaya, Nagasaki), 697 m
 Eboshi-dake (Itoigawa, Niigata), 1451 m
 Eboshi-dake (Iwakuni/Shūnan, Yamaguchi), 697 m
 Eboshi-dake (Kadogawa, Miyazaki), 260 m
 Eboshi-dake (Kagoshima, Kagoshima), 564 m
 Eboshi-dake (Kamikawa, Hokkaidō), 2072 m
 Eboshi-dake (Kirishima/Aira, Kagoshima), 703 m
 Eboshi-dake (Kirishima, Kagoshima), 988 m
 Eboshi-dake (Kiso/Asahi, Nagano), 1952 m
 Eboshi-dake (Kiso-Gebirge), 2194 m
 Eboshi-dake (Kuchinoshima), 234 m
 Eboshi-dake (Kudamatsu/Shūnan, Yamaguchi), 412 m
 Eboshi-dake (Minamiaizu, Fukushima), 1095 m
 Eboshi-dake (Minamiaso, Kumamoto), 1337 m
 Eboshi-dake (Mine, Yamaguchi), 395 m
 Eboshi-dake (Murakami, Niigata), 489 m
 Eboshi-dake (Nagasaki/Togitsu, Nagasaki), 413 m
 Eboshi-dake (Nobeoka/Kadogawa, Miyazaki), 362 m
 Eboshi-dake (Ōtate, Akita), 1133 m
 Eboshi-dake (Saga, Saga), 281 m
 Eboshi-dake (Saiki, Ōita), 641 m
 Eboshi-dake (Saito/Nishimera, Miyazaki), 1126 m
 Eboshi-dake (Sanjō, Niigata), 680 m
 Eboshi-dake (Sapporo, Hokkaidō), 1109 m
 Eboshi-dake (Sasebo, Nagasaki), 568 m
 Eboshi-dake (Semboku, Akita), 1060 m
 Eboshi-dake (Shūnan, Yamaguchi), 669 m
 Eboshi-dake (Suzuka-Gebirge), 865 m
 Eboshi-dake (Takachiho, Miyazaki), 809 m
 Eboshi-dake (Taketa/Bungo-Ōno, Ōita), 731 m
 Eboshi-dake (Tarumizu, Kagoshima), 390 m
 Eboshi-dake (Tsushima, Nagasaki), 176 m
 Eboshi-dake (Ueda/Tōmi, Nagano), 2066 m
 Eboshi-dake (Yakushima), 1614 m
 Eboshi-dake (Yamanouchi, Nagano), 2230 m
 Eboshi-dake (Yatsushiro, Kumamoto), 1692 m
 Eboshi-dake (Yufu, Ōita), 761 m
 anderer Name für den Nyūtō (Berg), 1478 m
 ein 2692 m hoher Gipfel des Norikura-dake

Siehe auch: Eboshi-yama